— японське прізвище і топонім.

Відомі носії 
 Асіда Хітосі (1887–1959) — 47 прем'єр-міністр Японії.

Топоніми 
 Асіда — річка в Фукуямою, префектура Хіросіма, Японія.

Інше 
 Асіда — десерт, популярний в арабських країнах.